Вѐслав Бо̀риш () е полски езиковед славист, сърбо-хърватист, професор в Ягелонския университет, член на Полската академия на науките, Полската академия на знанията и Международния комитет на славистите.

Трудове 
 Budowa słowotwórcza rzeczowników w tekstach czakawskich XV i XVI w. (1969)
 Prefiksacja imienna w językach słowiańskich, Wrocław 1975; Studia nad dialektem czakawskim Juraja Križanicia. Akcentuacja rzeczowników (1986)
 Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom I – IV (1994 – 2002) – в съавторство с Ханна Поповска-Таборска
 Leksyka kaszubska na tle słowiańskim (1996) – в съавторство с Ханна Поповска-Таборска
 Czakawskie studia leksykalne. Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie czakawskim (1999)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски слависти
Полски диалектолози
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Действителни членове на ПАН
Членове на Полската академия на знанията
Членове на Полското лингвистично дружество